Зааятское () — село в Денисовском районе Костанайской области Казахстана. Административный центр Зааятского сельского округа. Находится примерно в 51 км к северу от районного центра, села Денисовка. Код КАТО — 394039100.

Население 
В 1999 году население села составляло 877 человек (427 мужчин и 450 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 766 человек (378 мужчин и 388 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Денисовского района